Mäntymäki kan syfta på:

 Mäntymäki – en backe invid Mässfältet i Djurgården i Helsingfors, se Tallbacken, Tölö
 Mäntymäki – ett bosättningsområde i Åbo stad, se Tallbacken, Åbo stad